Sezon (1921/1922) był 19. sezonem Nemzeti Bajnokság I - najwyższej klasy rozgrywkowej na Węgrzech w piłce nożnej. Liga liczyła 12 drużyn. W turnieju uczestniczyły tylko zespoły z Budapesztu i okolic. Tytuł obroniła drużyna MTK. Tytuł króla strzelców zdobył György Orth, który w barwach MTK strzelił 26 goli.

Tabela końcowa

Linki zewnętrzne 
 Węgry - tabela końcowa (RSSSF)

1921 w Europie
1921 w piłce nożnej
1922 w Europie
1922 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich na Węgrzech